Kreta steht für:
 Kreta, griechische Insel im Mittelmeer
 Kreta (griechische Region), griechische Region
 Creta (römische Provinz), um 300 aus der Teilung von Creta et Cyrene entstandene römische Provinz
 Emirat von Kreta (820er Jahre bis 961), islamischer Staat auf der Insel Kreta
 Kretischer Staat (1898–1913), britisch-französisch-russisch-italienisches Protektorat auf der Insel Kreta
 Kreta (Wien), Stadtviertel in Wien
 Kreta (Schiff, 1930), Schiff
 creta, lateinische Bezeichnung für Kreide (Gestein)

Siehe auch: